Scherpenzeel est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Ton Scherpenzeel (né en 1952), musicien néerlandais

Toponyme

Scherpenzeel, village intégré à la commune de Weststellingwerf (province de Frise).
 Scherpenzeel, commune de Gueldre.

Homonymie de patronyme